L'édition 2019 du tournoi de tennis de Shanghai se déroule du 6 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Daniil Medvedev remporte l'épreuve en simple, Mate Pavić et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Juan Martín del Potro, de l'Australien Nick Kyrgios, du Canadien Milos Raonic, de l'Espagnol Rafael Nadal, du Japonais Kei Nishikori, du Serbe Laslo Djere, du Sud-Africain Kevin Anderson et du Suisse Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Lorenzo Sonego, Albert Ramos-Viñolas, Mikhail Kukushkin, Pablo Cuevas, Sam Querrey, Filip Krajinović, Frances Tiafoe et Miomir Kecmanović.

Pendant le tournoi 
En atteignant les quarts de finale, les Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah s'assurent de terminer l'année en tant que première équipe au classement ATP.

Le numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic est éliminé en quarts de finale par Stéfanos Tsitsipás, lequel s'assure, par cette victoire, une place pour les Masters de Londres.

Lauréats 
Daniil Medvedev remporte le  titre de sa carrière en simple, le  en Masters 1000, en écartant en finale Alexander Zverev. Il s'agit de sa  finale consécutive après Washington, Montréal, Cincinnati, l'US Open et Saint-Pétersbourg.

En double, Mate Pavić et Bruno Soares décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shanghai
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Shanghai
Tennis en Chine en 2019
Tennis en octobre 2019